Le Grand Prix moto de France 2012 est la quatrième manche du Championnat du monde de vitesse moto 2012. La compétition s'est déroulée du 18 au  sur le circuit Bugatti au Mans devant plus de 80 205 spectateurs (160 700 sur les 3 jours).

C'est la  du Grand Prix moto de France.

La course, marquée par de nombreuses chutes dans les différentes catégories en raison de la pluie, a attiré  spectateurs.

En marge de la course, l'Australien Casey Stoner, champion du monde en 2007 et 2011, annonce qu'il compte prendre sa retraite à la fin de la saison 2012.

Dans la catégorie Moto3, Louis Rossi remporte la première victoire de sa carrière. Il est le premier Français vainqueur du Grand Prix de France depuis Mike Di Meglio en 2008 dans la catégorie .

Dans la catégorie Moto GP, Jorge Lorenzo remporte la  de sa carrière, sa quatrième au Mans, tandis que Valentino Rossi sur sa Ducati signe son premier podium depuis un an et le Grand Prix de France 2011. Le pilote Australien Chris Vermeulen fait son retour, en remplacement de Colin Edwards, blessé à la clavicule. C'est au Mans qu'il avait remporté sa seule victoire en Moto GP, en 2007. Il se classe  de la course.

Résultat des MotoGP

Résultat des Moto2

Résultat des Moto3

Liens externes 
 Classements sur le site officiel

Notes et références 

2012
France
Sport en France en mai 2012